Буке́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Букер, Анри (1872—?) — французский гребец, чемпион Олимпийских игр 1900.
  (род. 1947) — бельгийский фландрийский политик.
  (род. 1969) — бельгийский музыковед.
  (1894—1965) — бельгийский конник, чемпион Олимпийских игр 1920.
 См. также 
 Букер (фамилия, английская) — созвучная английская фамилия.
 Букер (значения) — другие значения.